De oorsprong geeft aan waar iets vandaan komt of waaruit iets ontstaan is.

 Oorsprong (naamkunde), waar een woord vandaan komt
 Onomastiek of naamkunde
 Oorsprong (wiskunde), een speciaal punt in de wiskunde
 Oorsprong (Utrecht), 19e-eeuwse villa
 Oorsprong (Dan Brown), een boek

Zie ook 
 Oorsprong over hoe het heelal is ontstaan
 De oorsprong der soorten